Podrobné výsledky z olympijských her v judo za rok 2008 ve váhových kategoriích mužů.

Herní systém

Podrobné výsledky

Superlehká váha mužů do 60 kg 
Datum: 9. srpna 2008
12:00 CST – první kola vyřazovacích bojů a oprav 
18:00 CST – 4. kolo oprav, semifinále a boje o medaile

reference

Pololehká váha mužů do 66 kg 
Datum: 10. srpna 2008
12:00 CST – první kola vyřazovacích bojů a oprav 
18:00 CST – 4. kolo oprav, semifinále a boje o medaile

reference

Lehká váha mužů do 73 kg 
Datum: 11. srpna 2008
12:00 CST – první kola vyřazovacích bojů a oprav 
18:00 CST – 3. kolo oprav, semifinále a boje o medaile

reference

Polostřední váha mužů do 81 kg 
Datum: 12. srpna 2008
12:00 CST – první kola vyřazovacích bojů a oprav 
18:00 CST – 4. kolo oprav, semifinále a boje o medaile

reference

Střední váha mužů do 90 kg 
Datum: 13. srpna 2008
12:00 CST – první kola vyřazovacích bojů a oprav 
18:00 CST – 3. kolo oprav, semifinále a boje o medaile

reference

Polotěžká váha mužů do 100 kg 
Datum: 14. srpna 2008
12:00 CST – první kola vyřazovacích bojů a oprav 
18:00 CST – 3. kolo oprav, semifinále a boje o medaile

reference

Těžká váha mužů nad 100 kg 
Datum: 15. srpna 2008
12:00 CST – první kola vyřazovacích bojů a oprav 
18:00 CST – 4. kolo oprav, semifinále a boje o medaile

reference

Vysvětlivky

Odkazy

Reference

Související články 
Judo na Letních olympijských hrách 2008

Externí odkazy 
 

2008
Judo v roce 2008
Judo v Číně